Monfaucon pode referir-se a:

 Monfaucon (Dordonha)
 Monfaucon (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.

Desambiguações de topônimos